A Song for You (lied), een nummer uit 1970 van de Amerikaanse zanger en muzikant Leon Russell, gecoverd door vele artiesten

 A Song for You (The Carpenters), een album uit 1972 van het Amerikaanse muziek- en zangduo The Carpenters
 A Song for You (George Baker Selection), een album uit 1975 van de Nederlandse popgroep George Baker Selection
 A Song for You (The Temptations), een album uit 1975 van de Amerikaanse band The Temptations
 A Song for You (Ron Carter), een album uit 1978 van de Amerikaanse contrabassist Ron Carter
 A Song for You (Bizzy Bone), een album uit 2008 van de Amerikaanse rapper Bizzy Bone
 A Song for You (Gordon), een album uit 2008 van de Nederlandse zanger Gordon

 A Song for You (film), de internationale titel van de Duitse musicalfilm Ein Lied für Dich uit 1933, geregisseerd door Joe May